Riceville – comune statunitense in Iowa
Riceville – CDP statunitense in Pennsylvania